Casa da Moeda do Brasil — empresa estatal responsável pela impressão da moeda e papel-moeda oficiais do Brasil
 Colégio Militar de Brasília — instituição militar de ensino brasileira, com sede em Brasília
 Conselho Mundial de Boxe — organização internacional de boxe
 Aeroporto Internacional Bandaranaike — aeroporto cujo código IATA é "CMB"
 Companhia do Monte Branco — empresa de turismo da França
 Combate

Desambiguações de siglas